KOI-351 h es un exoplaneta clasificado como gigante gaseoso, perteneciente al sistema planetario KOI-351  (también conocido como  Kepler-90). Este exoplaneta fue descubierto por el telescopio Kepler en el año 2013. Su distancia respecto al sistema solar es de 2835,9 años luz.  

Fue descubierto mediante el método Transit.

El descubrimiento de KOI-351 h fue realizado por un equipo de astrofísicos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) gracias al desarrollo de un algoritmo informático especial que permite conocer el tránsito del exoplaneta por delante de su estrella.

Su gravedad, teniendo de referencia la terrestre (T=1) sería igual a 2,5003 T.

Kepler-90 h orbita a KOI-90 a aproximadamente una unidad astronómica  (1.01 UA) de distancia respecto a la estrella. Su periodo orbital es de 331 días ,14 horas (90,78% de un año). Este exoplaneta no sigue una órbita circumbinaria, orbita de una forma clásica a su estrella. Dicha órbita cumple con las características y requisitos propios para poder clasificarla como habitable, por lo que no se descarta la posibilidad de que este exoplaneta pueda albergar vida. 

La masa correspondiente al gigante gaseoso es aproximadamente un 20% mayor que la masa de Júpiter, y su diámetro es aproximadamente un 1% mayor.

Por el momento se clasifica este exoplaneta como carente de satélites (pero no se descarta la opción de que un futuro se contradiga esta afirmación).

Referencias 

Planetas extrasolares descubiertos por Kepler
Planetas extrasolares descubiertos en 2013
Planetas extrasolares en tránsito
Constelación de Draco